Пекарчик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пекарчик, Алексей Дмитриевич (род. 1982) — белорусский спортсмен, выступавший в кикбоксинге и таиландском боксе.
 Пекарчик, Мария Дмитриевна (род. 1988) — белорусская спортсменка, выступающая в сольных композициях кикбоксинга.
 Пекарчик, Павел Дмитриевич (род. 1988) — белорусский спортсмен, выступавший в кикбоксинге и тайском боксе.